Муретов — фамилия; имеет женскую форму Муретова.
 Муретов, Климент Иванович (в монашестве Димитрий; 1811—1883) — епископ Православной российской церкви, с 1882 года архиепископ Херсонский и Одесский.
 Муретов, Митрофан Дмитриевич (1851—1917) — русский православный богослов, публицист, профессор Московской духовной академии.
 Муретов, Сергей Дмитриевич (1863—после 1916) — русский православный богослов, протоиерей, публицист, церковный историк.